Die Legislativversammlung von Manitoba (engl. Legislative Assembly of Manitoba) ist die Legislative der kanadischen Provinz Manitoba. Sie tagt im Parlamentsgebäude in Winnipeg.

Die Legislativversammlung besteht aus 57 Mitgliedern, die in ebenso vielen Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt werden. Der Anführer der Mehrheitspartei ist gleichzeitig Premierminister und steht der als Exekutivrat (executive council) bezeichneten Regierung vor.

Die drei Hauptaufgaben der Legislativversammlung sind der Erlass neuer Gesetze, das Genehmigen des Staatshaushaltes und die Kontrolle der Regierung.

Aktuelle Zusammensetzung 
Letzte Wahl: 19. April 2016

Sitzzahlen bei früheren Wahlen 
Die Regierungspartei ist jeweils fett markiert.

Vor 1878 gab es in Manitoba keine offiziellen Parteien. Jedoch traten die Kandidaten entweder als Unterstützer der Regierung in Erscheinung oder schlossen sich der lose formierten Opposition an.

Weblinks 
 Offizielle Website

 
Manitoba